Avia S-199 — одномоторный поршневой истребитель, стоявший на вооружении ВВС Чехословакии и Израиля после Второй мировой войны.
Является послевоенной модификацией «Мессершмитта» Bf.109 разработанной в Чехословакии. Производился компанией Avia.

Использовался в качестве истребителя, истребителя-бомбардировщика, разведчика.

История 
На завершающей стадии Второй мировой войны на заводе фирмы «Avia» в Праге-Чаковице для нужд Люфтваффе была налажена сборка истребителей Messerschmitt Bf.109G-6 и Bf.109G-14, а также двухместных учебно-тренировочных Bf.109G-12 из компонентов, поставляемых германскими заводами.

Оставшийся после войны большой задел запчастей не включал главного — двигателей. Основной причиной стал мощный взрыв, произошедший на заводах по рафинированию сахара в Красна Бреста — в сентябре 1945 года взрывами были уничтожены находившиеся поблизости склады боеприпасов, на которых хранились и практически все имевшиеся в Чехословакии моторы Daimler-Benz DB 605. В итоге было принято решение оснастить самолёт двигателем «Junkers Jumo 211» серий F и 0 которых в Чехословакии осталось довольно много. Однако он не очень подходил для установки на истребители, поскольку первоначально предназначался только для бомбардировщиков. Они были менее мощные и более тяжёлые, чем «родные» моторы. Кроме того, на них не предусматривалась и установка синхронизаторов. Пришлось провести очень большой объём работ по доработке планера и по созданию нового воздушного винта. 
Первая машина взлетела 25 апреля 1947 года с аэродрома Прага-Каковице, пилот — Питер Сироки. 
Вскоре началось серийное производство машины.

От оригинального «Мессершмитта» машина отличалась капотом двигателя, воздушным винтом, коком и многими другими агрегатами. Изменился и состав вооружения — на S-199 стояли 2 13-мм синхронных пулемета MG 131, а в крыле могли монтироваться ещё два 7,92-мм пулемета или под ним в специальных гондолах — две 20-мм пушки MG 151.

Чехословацкий самолёт по всем статьям проигрывал своему немецкому прародителю. Максимальная скорость S-199 упала с 630 км/ч до 540, потолок — с 11 000 м до 9000. Но что хуже всего — изменилась центровка самолёта, а это значительно усложнило пилотирование, особенно — на взлёте и посадке.

Как оказалось впоследствии, S-199 имели ещё один серьёзный врожденный порок — размещенные под капотом двигателя пулемёты не всегда синхронизировались с винтом, что приводило к катастрофам.

Всего заводы «Авиа» и «Аэро» выпустили 450 одноместных S-199 и 82 двухместных CS-199 (из них 24 переоборудованы из одноместных истребителей).

25 самолетов S.199 в 1948 году закупил (и тайно переправил) Израиль. Первый воздушный бой израильский истребитель S.199 провёл 29 мая 1948 года. Истребители S-199 летали в Израиле до июня 1949 года.

Ссылки 
 S-199 на "Уголок неба"
 Avia S-199 // valka.cz

Истребители
Самолёты Чехословакии
Самолёты Avia